Бритт — представитель кельтского народа бриттов.

Персоналии 
 Фамилия
 Бритт, Би Джей (род. 1982) — американский актёр.
 Бритт, Гарри (1938—2020) — американский политик.
 Бритт, Кэти (род. 1982) — американский политик.
 Бритт, Терри (род. 1961) — американская модель, победительница Мисс США 1982 и оратор-мотиватор.
 Бритт, Хорас (первоначально Ора́с Бритт; 1881—1971) — американский виолончелист бельгийского происхождения.
 Имя
 Лаффорг, Бритт (род. 1948) — французская горнолыжница.
 Лундин, Бритт-Мари (род. 1950) — шведская кёрлингистка.
 Маккиллип, Бритт (род. 1991) — канадская актриса и певица.
 Петтерсен, Бритт (род. 1961) — норвежская лыжница.
 Робертсон, Бритт (род. 1990) — американская актриса.
 Страндберг, Бритт (род. 1934) — шведская лыжница.
 Экланд, Бритт (род. 1942) — шведская актриса и фотомодель.
 Яник, Бритт (род. 1980) — канадская горнолыжница.

Псевдонимы 
 Мэй Бритт (настоящее имя: Мэйбритт Вилкенс; род. 1934) — шведская актриса.
 Бритт Морган (настоящее имя: Реджина Макги; род. 1963) — американская порноактриса.

Вымышленные персонажи 
 Иди Бритт — героиня американского телевизионного сериала «Отчаянные домохозяйки».